Bassin parisien steht für:

 Bassin parisien, französisch für Pariser Becken, Naturraum in Frankreich
 Bassin parisien (ZEAT), Statistikregion in Frankreich